Optica bezeichnet

 ein britisches Luftüberwachungsflugzeug, siehe Edgley EA7
 eine wissenschaftliche Gesellschaft, siehe The Optical Society
 eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, siehe Optica (Zeitschrift)